Dolnoniemiecka nazwa miejscowości w Niemczech:
 Bad Bederkesa

Holandia
 Beers - wieś w prowincji Brabancja Północna
 Beers - wieś we Fryzji

Zobacz też:
 De Beers – firma produkująca diamenty